Elektropraktiker 

 ist eine Ausbildung in der Schweiz. Sie wird vom Kanton Zürich getragen; siehe Elektropraktiker (Ausbildung, Schweiz).
 ist eine deutschsprachige Fachzeitschrift für die Elektrofachkräfte in Handwerk und Industrie; siehe Elektropraktiker (Zeitschrift).